Le nom Dobbs peut désigner :
 Dobbs, (1972-) scénariste français de bande dessinée.
 Alfred Dodds, (1842-1922), général français 
 Arthur Dobbs (1689-1765), gouverneur américain. 
 Farrell Dobbs, (1907-1983) communiste (trotskiste) américain et un syndicaliste.
 Greg Dobbs (1978-), joueur de baseball américain.
 Lem Dobbs, (1959-), scénariste anglo-américain.
 Lou Dobbs, (1945-) animateur de télévision et éditorialiste américain.
 Maisie Dobbs, personnage de fiction créé par Jacqueline Winspear.
 Michael Dobbs, (1948-), écrivain et homme politique britannique du Parti conservateur.

Voir aussi 
 Le comté de Dobbs.

Homonymie de patronyme